See You Again (cântec de Miley Cyrus)
 See You Again (cântec de Wiz Khalifa)